Palouse (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington,
Palouse (gebied), een vooral voor landbouw gebruikt gebied gelegen in het noordwesten van de Verenigde Staten
Palouse (rivier), een rivier in de Verenigde Staten
Appaloosa (paard), een n paardenras uit de Verenigde Staten, vernoemd naar de rivier
Thaumalea palouse, een muggensoort uit de familie van de bronmuggen